GPU kan syfta på:

GPU (datorteknik) – en mikroprocessor som sitter på en dators grafikkort Graphics Processing Unit
GPU (säkerhetstjänst) – Sovjetunionens säkerhetspolis 1922-1934